Freie Jugend  bezeichnet:
 Freie Jugend (Jugendgruppe), anarchistische Jugendgruppe ab 1920
 Jugendorganisation der Partei der Arbeit der Schweiz

Ciwanên Azad (Jugendorganisation), („Freie Jugend“) Jugendorganisation der PKK
Ciwanên Azad (Zeitschrift), („Freie Jugend“) Monatszeitschrift der Jugendorganisation der PKK
Siehe auch:
 Bund Freier Jugend
 Freie Deutsche Jugend